Der mexikanische Bundesstaat Coahuila ist in 38 Verwaltungsbezirke (Municipios, Gemeinden) unterteilt. Diese Verwaltungsbezirke werden aus 4149 Ortschaften (span. Localidades) (darunter 59 urbanen = städtisch) gebildet. Dazu zählen neben ländlichen Gemeinden (Pueblos) auch Farmen (Ranchos, Haziendas) sowie andere alleinstehende Gebäude (Mühlen, Poststationen, Tankstellen usw.).

Weblinks 
 coahuila.gob.mx: Municipios (spanisch)
 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México: Estado de Coahuila (spanisch)

Einzelnachweise 

Coahuila